Austria:
 Frantschach-St. Gertraud – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg

Inne:
 Mondi Frantschach – austriacki producent papieru